Beauchamp kan syfta

 Beauchamp (släkt) – en engelsk släkt

Geografi

Frankrike 

 Beauchamp, Val-d'Oise, kommun, Île-de-France,